Bamford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bamford (Alabama), im Shelby County
 Bamford (Pennsylvania), im Lancaster County

im Vereinigten Königreich:
 Bamford (Derbyshire)
 Bamford (Greater Manchester), Vorort von Rochdale

Personen:
 Anthony Bamford, Baron Bamford (* 1945), britischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und Politiker der Conservative Party
 David Bamford (* 1976), australischer Badmintonspieler
 Dennis H. Bamford (* 1948), finnischer Virologe
 Edward Bamford (1887–1928), britischer Offizier der Royal Marines
 Gord Bamford (* 1976), kanadischer Sänger der Country music

 James Bamford (* 1946), US-amerikanischer Journalist 
 James Bamford White (1842–1931), US-amerikanischer Politiker
 Joyce Bamford-Addo (* 1937), ghanaische Politikerin und Juristin
 Maria Bamford (* 1970), US-amerikanische Komikerin
 Mark Bamford, US-amerikanischer Regisseur
 Patrick Bamford (* 1993), englischer Fußballspieler
 Robert Bamford (1883–1942), britischer Geschäftsmann und Ingenieur, Mitgründer der Automarke Aston Martin
 Samuel Bamford (1788–1872), englischer Radikalist und Schriftsteller
 Tom Bamford (* 1963), neuseeländischer Radrennfahrer

Sonstiges:
 Joseph Cyril Bamford, britischer Maschinenhersteller
 Bamford Slope Mine, Mine im Shelby County, Alabama